Hedqvist är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Hedqvist 1 150
 Hedkvist 547
 Hedquist 132
Tillsammans blir detta 1 829 personer.

Personer med efternamnet Hedqvist eller med varianter av detta namn

 Bell Hedqvist (1893–1959), skådespelare
 Birger Hedqvist (1894–1964), arméofficer, generallöjtnant
 Carl Anton Hedqvist (1830–1922), industriman
 Ebba Hedqvist (1909–2001), målare och skulptör
 Hedvig Hedqvist (född 1940), inredningsarkitekt och formgivare
 Ivan Hedqvist (1880–1935), skådespelare och regissör
 Joakim Hedqvist (född 1977), bandyspelare
 Jonas Hedqvist (född 1978), artist, sångare
 Karl-Johan Hedqvist (1917–2009)), entomolog
 Lennart Hedquist (född 1943), politiker, moderat
 Paul Hedqvist (1895–1977), arkitekt
 Staffan Hedqvist (1943–2011), film- och tv-producent, konstnär
 Sven Hedqvist (1903–1979), politiker, socialdemokrat
 Tage Hedqvist (1909–1997), konstnär och museiman
 Tom Hedqvist (född 1948), formgivare
 Tor Hedqvist  (1897–1978), militär
 Vilhelm Hedqvist  (1869–1939), präst

Källor

Svenska efternamn